Glava kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Glava (distrikt i Bulgarien), Pleven, Obsjtina Tjerven brjag,

Sverige 

 Glava, ort, Värmlands län, Arvika kommun, 
 Glava församling
 Glava socken
 Glava distrikt
 Glava  kyrka

Robotskapade Bulgarienförgreningar